Сфира () — понятие в каббале, элемент Древа Жизни.
 Сафира () — город на северо-западе Сирии.